Dylan Fergus (São Francisco, Califórnia, 4 de janeiro de 1980) é um ator estadunidense, mais conhecido por interpretar Noah Bennett em Passions. Fergus também participou de All My Children, como Tim Dillon, durante um curto período de 2002, bem como estrelou HellBent, um filme de terror com temática homossexual.

Filmografia

Televisão 
 2008 Passions como Noah Bennett
 2003 JAG como P.O. Promisserio
 2002 All My Children como Timothy Hunter Dillon

Cinema 
 2005 Vieni via con me como Vito
 2004 HellBent como Eddie

Ligações externas 

 
 

 
 
|}

Atores dos Estados Unidos
Naturais de São Francisco (Califórnia)